Heinrich Baltzer ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Baltzer (Politiker) (1624–1670), deutscher Jurist und Politiker, Bürgermeister von Greifswald 

 Heinrich Richard Baltzer (1817–1887), deutscher Mathematiker, siehe Richard Baltzer (Mathematiker)